Alessandra Patelli – canottiera italiana
 Cristina Patelli – politica italiana
 Eliana Patelli – maratoneta italiana
 Mauro Patelli – chitarrista italiano